ATP Finals 2022, właśc. Nitto ATP Finals 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Finals w sezonie 2022 zamykający sezon rozgrywek męskich rozgrywany w dniach 13–20 listopada 2022 roku w Turynie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 14 750 000 dolarów amerykańskich.

W zawodach singlowych brało udział ośmiu najlepszych zawodników świata według klasyfikacji Race to Turin, podsumowującej występy tenisistów w danym sezonie. Rywalizacja toczyła się w dwóch grupach po cztery osoby. Dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy awansowało do półfinałów. W zawodach deblowych tak jak w singlu, tenisiści rywalizowali w dwóch grupach po cztery zespoły.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Ranking Race to Turin 

kursywa: Zawodnik nie zakwalifikował się lub pominął dany turniej i zastąpił go najlepszym wynikiem z innego turnieju.

Faza grupowa

Grupa zielona

Wyniki

Tabela

Grupa czerwona

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Ranking Race to Turin

Faza grupowa

Grupa zielona

Wyniki

Tabela

Grupa czerwona

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2022 w tenisie ziemnym
2021
2022 we Włoszech